Sangha se poate referi la:
 Sangha - comunitate de călugări budiști
 Sangha - Regiune din Congo